Halina Kowalska (1913–1998) – polska wiolonczelistka
 Halina Kowalska-Kossobudzka (1930–2002) – polska biograf
 Halina Kowalska (ur. 1941) – polska aktorka
 Halina  Kowalska-Pyłka – polska farmaceutka, profesor Akademii Rolniczej w Lublinie

Przypisy